USS America kan syfta på: 

  – ett 74-kanoners linjeskepp, kölsträckt 1777 men inte sjösatt förrän 1782
 America (jakt) – i tjänst som vaktfartyg under amerikanska inbördeskriget
  – en del av amerikanska inbördeskrigets "Stone Fleet", sänktes medvetet för att blockera hamnen i Charleston, South Carolina. Hon benämns som USS America, hennes riktiga namn var USS American
  – ursprungligen det tyska passagerarfartyget S/S Amerika, övertagen av USA under första världskriget och användes som transportfartyg
  – ett hangarfartyg i tjänst 1965 och ur tjänst 1996
  – ett amfibieattackfartyg som började byggas juni 2007 med en planerad sjösättning 2013

Se även

Källor 

Namn på amerikanska örlogsfartyg